Заложники может означать:

 Заложники — канадский боевик 1994 года.
 Заложники — американский триллер 2000 года.
 Заложники — российская драма 2010 года, режиссёр Давид Ткебучава.
 Заложники — датский фильм 2012 года.
 Заложники — американский телесериал.
 Заложники — российско-грузинский фильм 2017 года, режиссёр Реваз Гигинеишвили.

См. также 
 Заложник
 Заложница